Monferrato steht für:

 Markgrafschaft Montferrat (italienisch: Monferrato), ehemalige Markgrafschaft im Piemont
 Casale Monferrato, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria
 Nizza Monferrato, italienische Gemeinde in der Provinz Asti
 Tagliolo Monferrato, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria
 Monferrato (Wein), DOC-Wein aus dem Piemont

Monferrato ist der Familienname von:

 Natale Monferrato (1603–1685), italienischer Organist, Komponist und Kapellmeister